Деак, Ференц

 Деак, Ференц (политик) (1803—1876) — политик, лидер венгерского национального движения.
 Деак, Ференц (футболист) (1922—1998) — игрок сборной Венгрии, обладатель рекорда для всех европейских лиг 66 мячей в 34 матчах.